Фондация „Майка навреме“ е социален проект на многопрофилна болница за женско здраве „Надежда“ и криобанка „Биорегенерация“.

Мисия 
Мисията на „Майка навреме“ е да помага на младите българки да бъдат по-добре запознати как работи биологичният им часовник и как могат да се грижат за репродуктивното си здраве.

Външни препратки 
 Официален уебсайт на фондация „Майка навреме“

Здравни организации в България
Здравеопазване в България
Фондации в София
Майчинство